Pardubice IV jsou jedním z osmi městských obvodů města Pardubice.

Části obvodu 
 Bílé Předměstí (část)
 Černá za Bory
 Drozdice
 Mnětice
 Nemošice
 Pardubičky
 Staročernsko
 Studánka (část)
 Žižín

Reference 

 
Městské obvody Pardubic